Abaza — general turco
 Abaza (cidade) — cidade da República da Cacássia, Rússia
 Abazas — povo russo do Cáucaso
 Língua abaza — língua falada pelos abazas

Desambiguações de topônimos